Percy (Illinois), uma vila localizada no estado americano de Illinois, no condado de Randolph.
Percy (Isère), uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Isère.
Percy (Mancha), uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento Mancha.
Percy-en-Auge, uma ex-comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento de Calvados.

Desambiguações de topônimos